Alberto Bergossi (1959) – ex calciatore italiano
 Isabeli Bergossi Fontana (1983) – supermodella brasiliana